Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1982 wurde am 10. und 11. September 1982 im Olympiastadion von Athen ausgetragen.

Mit Gold und Bronze gab es in diesem Wettbewerb zwei Medaillen für die Hochspringer aus der Bundesrepublik Deutschland. Europameister wurde Dietmar Mögenburg. Er gewann vor dem Polen Janusz Trzepizur. Bronze ging an Gerd Nagel.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordegalisierung 
Der bundesdeutsche Europameister Dietmar Mögenburg egalisierte im Finale am 11. September den mit 2,30 m bestehenden EM-Rekord in seinem dritten Versuch über diese Höhe. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm sechs Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
10. September 1982

23 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Zwei von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug von 2,24 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den zehn nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 2,21 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
11. September 1982

Weblinks 
 Athina European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 5. Dezember 2022
 European Championship 1982 Athens (GRE), Men High Jump, todor66.com, abgerufen am 5. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1982, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 5. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, 14th European Athletics Championships Athina GRE 06–12 SEP 1982, Olympic Stadium, Men High Jump, S. 595, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 5. Dezember 2022

Videolink 
 Athens 1982 Athletics European Championship High Jump Biomechanics, www.youtube.com, abgerufen am 5. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1982
Leichtathletikwettbewerb in Marousi